Die 1. Bundesliga Pool 2007/08 war die 18. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 27. Oktober 2007 und endete am 4. Mai 2008. Die BSG Osnabrück wurde als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga erstmals Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2007/08 auf billardligen.de

2007
Poolbillardveranstaltung 2007
Poolbillardveranstaltung 2008